Кайыр — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кайыр — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Кайыр — село в Таласском районе Жамбылской области.
 Кайыр — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.